Der Begriff Tuber – lateinisch n. für „Beule“, „Höcker“; metaphorisch auch „großer Fehler“; Diminutiv: Tuberkel, tuberculum – steht für:

 Echte Trüffeln, eine Gattung innerhalb der Echten Schlauchpilze in der Botanik
 Tube (Klettern), Bezeichnung für einen Typ von Sicherungsgeräten beim Klettern
 in der Anatomie als Bezeichnung für einen Höcker oder (oft knöchernen) Vorsprung
Tuber calcanei, siehe Fersenbein
Tuber cinereum
Tuber coxae, siehe Darmbein
Tuber ischiadicum, siehe Sitzbein
Tuber olecrani, siehe Elle
 in der Dermatologie für einen oberflächlichen Knoten in der Haut, siehe Effloreszenz
 in der Neurologie eine für die tuberöse Sklerose typische Fehlbildung der Gehirnrinde
 in der Pharmazeutik für eine Wurzelknolle (das tuber radicis)
 eine griechische Stoner-Rock-Band

Siehe auch:

 Tubercula Montgomery, Tuberkulose, Tuberositas
 YouTuber, siehe Webvideoproduzent